Charles Spencer-Churchill (1794-1840) – nobile e militare britannico, figlio di George Spencer-Churchill, V duca di Marlborough
 Charles Spencer-Churchill, IX duca di Marlborough (1871-1934) – nobile e politico inglese, Conte di Sunderland e Marchese di Blandford
 Charles Henry Spencer-Churchill (1828-1877) – militare britannico, che combatté nella Guerra di Crimea e durante i Moti indiani